Do soutěže mužské dvouhry newyorského grandslamu US Open 2014 nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Šestnáct z nich postoupilo z tříkolové kvalifikace.

Obhájcem titulu měl být druhý hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který však nenastoupil do žádné události na letní US Open Series pro zranění pravého zápěstí. Z majoru se odhlásil 18. srpna.

Vítěz si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal rekordní částku 3 000 000 dolarů. Vzhledem k vítězství Milose Raonice na US Open Series 2014 mohl Kanaďan v případě titulu obdržel bonus ve výši 1 000 000 dolarů. Avšak v osmifinále byl nad jeho síly Japonec Kei Nišikori.

V semifinálových zápasech se udál historický průlom v mužském tenisu s mnoha novými rekordy. Do finále nějakého z grandslamových turnajů totiž nepostoupil ani jeden z hráčů takzvané „velké čtyřky“, tedy Djoković, Nadal, Federer nebo Murray. Stalo se tak vůbec poprvé od roku 2005, kdy proti sobě na Australian Open nastoupili Marat Safin a Lleyton Hewitt. Japonec Nišikori nejprve vyřadil turnajovou jedničku a prvního nasazeného Djokoviće a následovně si Chorvat Čilić vyšlápl na turnajovou dvojku a pětinásobného vítěze tamního grandslamu Švýcara Federera.

Marin Čilić se stal nejníže nasazeným vítězem US Open na žebříčku ATP od roku 2002, kdy vyhrál Pete Sampras. Nišikori se jako první asijský muž probojoval do grandslamového finále. Zároveň poprvé od French Open 2005, kdy Nadal ve finále porazil Argentince Mariana Puertu a získal tak svou první z devíti pařížských trofejí, si o titul zahráli dva fináloví debutanti. Po triumfu Stana Wawrinky na Australian Open 2014, tak poprvé od roku 2003 poznaly čtyři grandslamové turnaje dva vítěze, kteří nepatřili do „velké čtyřky“.

Premiérový grandslamový titul vybojoval čtrnáctý nasazený Marin Čilić po finálové výhře nad japonskou turnajovou desítkou Keiem Nišikorim za hodinu a padesát čtyři minut po setech 6–3, 6–3 a 6–3. Oplatil mu tak dvě porážky z probíhající sezóny. Šampión tak po absenci na předešlém ročníku, pro probíhající 4měsíční dopingový trest, dobyl jako třetí Chorvat grandslamovou trofej ve dvouhře, a to po svém trenéru Goranu Ivaniševićovi a Ivě Majoliové. Jeho převahu stvrdily statistiky. V počtu es Japonce přestřílel 17–2 a na vítězné míče vyhrál 38–19. Na slavnostním ceremoniálu uvedl: „Je to výsledek tvrdé práce v posledních letech, hlavně v posledním roce. Předváděl jsem tu nejlepší tenis v životě.“ Poražený finalista dodal: „Marin dnes hrál opravdu fantasticky. Je to pro mě velmi těžká porážka, ale na druhou stranu jsem rád, že jsem si vůbec mohl finále zahrál.“

Nasazení hráčů 

  Novak Djoković (semifinále)
  Roger Federer (semifinále)
  Stan Wawrinka (čtvrtfinále)
  David Ferrer (3. kolo)
  Milos Raonic (4. kolo)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Grigor Dimitrov (4. kolo)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (4. kolo)
  Kei Nišikori (finále)
  Ernests Gulbis (2. kolo)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  John Isner (3. kolo)
  '''Marin Čilić (vítěz)
  Fabio Fognini (2. kolo)
  Tommy Robredo (4. kolo)
  Roberto Bautista Agut (4. kolo)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Feliciano López (3. kolo)
  Gaël Monfils (čtvrtfinále)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (4. kolo)
  Leonardo Mayer (3. kolo)
  Julien Benneteau (1. kolo)
  Ivo Karlović (2. kolo)
  Gilles Simon (4. kolo)
  Santiago Giraldo (1. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Lukáš Rosol (1. kolo)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  João Sousa ''(2. kolo)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014